Die Ginny Championships 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Port St. Lucie. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 2. bis 6. Januar 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Port St. Lucie